Суперкубок Європи 1977 — 4-й розіграш Суперкубка Європи. У турнірі зіграли переможець Кубка європейських чемпіонів 1976—1977 англійський «Ліверпуль» та переможець Кубка володарів кубків 1976—1977 німецький «Гамбург». Вперше в історії титул володаря Суперкубка Європи здобув «Ліверпуль».

Команди 

* жирним позначено переможні роки.

Перший матч

Повторний матч

Див. також 
 Кубок європейських чемпіонів 1976—1977
 Кубок володарів кубків 1976—1977

Посилання 
 Суперкубок Європи 1977  
 Суперкубок Європи 1977 на rsssf  
 Перший матч на transfermarkt  
 Повторний матч на transfermarkt  

1977 у футболі
1977